Фамилија Перез има више значења:

 Фамилија Перез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Ел Куартел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Ехидо Уруапан (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Ехидо Кукапа Местизо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Колонија Сан Исидро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Перез (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Перез (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Перез (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику